Can Coll (Alella), masia del municipi d'Alella (el Maresme) 
 Can Coll (Albanyà)

 Can Coll (Bescanó)
 Can Coll (Riells del Fai), masia del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental 
 Can Coll (Bordils), masia a Bordils (Gironès) 
 Can Coll (Camós)
 Can Coll (Cerdanyola del Vallès), masia del  situada a la serra de Collserola dins el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental 
 Can Coll (Corbera de Llobregat), masia de Corbera de Llobregat (el Baix Llobregat)

 Can Coll (Fogars de la Selva), edifici al municipi de Fogars de la Selva 
 Can Coll (Girona), edifici de Girona 
 Can Coll (Hostalric), edifici entre mitgeres del nucli urbà d'Hostalric (la Selva) 
 Can Coll (Lliçà de Vall), casa forta al municipi de Lliçà de Vall

 Can Coll (Maçanet de Cabrenys)
 Can Coll (Montornès del Vallès), mas al municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)

 Can Coll (Ogassa)
 Can Coll (Porqueres)
 Can Coll (Polinyà), masia.
 Can Coll (la Roca del Vallès)
 Can Coll (Sant Agustí de Lluçanès)
 Can Coll (Sant Celoni)
 Can Coll (Sant Feliu de Guíxols)
 Can Coll (Sant Pere de Ribes), construcció aïllada al municipi de Sant Pere de Ribes (el Garraf) 
 Can Coll (Sant Vicenç de Montalt), masia de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
 Can Coll (Santa Eugènia de Berga), masia a l municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona) 
 Can Coll (Santa Pau), casa al terme municipal de Santa Pau (la Garrotxa) 
 Can Coll (Sant Iscle de Vallalta), masia a Sant Iscle de Vallalta (Maresme) 
 Can Coll (Sora), masia de Sora (Osona) 
 Can Coll (Susqueda) 
 Can Coll (Tagamanent)
 Can Coll (Torrelles de Llobregat)
 Can Coll (Vilassar de Dalt), casa de Vilassar de Dalt (Maresme) 
 Can Coll, masoveria al costa del mas de el Coll (Granera)
 Can Coll de Bocs, al Maresme
 Can Coll de n'Orri, masia als afores del nucli Breda (Selva) 
 Pont de Can Coll, pont all municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf) 
 Torrent de Can Coll, curs fluvial del terme de Cerdanyola del Vallès, afluent per l'esquerra del torrent de Sant Iscle